2 miejscowości:
 Piaszno – wieś w woj. pomorskim, w powiecie bytowskim, w gminie Tuchomie
 Piaszno – gajówka w woj. zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Banie

4 jeziora w Polsce:
 Piaszno – jezioro na Pojezierzu Bytowskim, położone w woj. pomorskim, w powiecie bytowskim, w gminie Tuchomie
 Piaszno – jezioro na Równinie Charzykowskiej, położone w woj. pomorskim, w powiecie bytowskim, w gminie Lipnica
 Piaszno – jezioro na Równinie Nowogardzkiej, położone w woj. zachodniopomorskim, w powiecie stargardzkim, w gminie Stara Dąbrowa
 Piaszno – jezioro na Wzniesieniach Gubińskich, położone w woj. lubuskim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Bobrowice

Zobacz też: Piaszno Małe